La Haye kan syfta på:

 La Haye, Seine-Maritime – kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i Frankrike
 La Haye, Vosges – kommun i departementet Vosges i regionen Lorraine i Frankrike